XIII Кросс Юманите состоялся 19 марта 1950 года в Венсенском лесу.

Французское правительство отказало команде Румынии во въездных визах.

Литература 
 

Март 1950 года
Венсенский лес